Törner ist der Familienname der folgenden Personen:

 Axel Törner (Axel Gustaf Georg Törner; 1837–1904), schwedischer Politiker, MdR 
 Carl Erik Törner (Fredrik Carl Erik Törner; 1862–1911), schwedischer Maler 
 Fabian Törner (1666/1667–1731), schwedischer Philosoph und Hochschullehrer 

 Günter Törner (* 1947), deutscher Mathematiker
 Johan Törner (Johan Johansson Törner; 1712–1790), schwedischer Naturforscher